Angélica o Angelica hacen referencia a varios artículos:

Véase:

Botánica
 Angelica, género de plantas de la familia Apiacieae.

Instrumentos musicales
 Angélica (órgano), similar al órgano pero de pequeñas dimensiones, parecido a la espineta;
 Angélica (instrumento), de cuerda pulsada parecido a la tiorba.

Localidades
 Angélica (Argentina), provincia de Santa Fe;
 Villa Angélica, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Angelica (pueblo), estado de Nueva York, Estados Unidos;
 Angelica (villa), estado de Nueva York, Estados Unidos;

Personas
 Angélica (nombre), nombre propio femenino;

En la ficción
 Angélica la Bella, esposa de Medoro, protagonista del Orlando furioso;
 Angélica (telenovela) (1985), obra mexicana;
 La prima Angélica (1973), película española de Carlos Saura;
 Angélica, película argentina de 2020 de Delfina Castagnino;
 Angélica, película mexicana de 1952 de Alfredo B. Crevenna.

Además

 Ángel, relativa a los ángeles;